Антрацит — многозначный термин.

 Антрацит — сорт угля.
 Антрацит — город в Луганской области, с весны 2014 года — под контролем непризнанной Луганской Народной Республики.
 «Антрацит» — угледобывающее предприятие в городе Антрацит.
 «Антрацит» — художественный фильм производства киностудии «Мосфильм» режиссёра Александра Сурина 1971 года.
 «Антрацит» — украинский футбольный клуб из города Кировское.